Името Сърнино носят две български села:

 Сърнино (Област Добрич),
 Сърнино (Област Смолян).